Noorderpolder (Noorddijk)
 Noorderpolder in de Oosterweeren, bij Siddeburen
 Noorderpolder (Bunschoten)
 Noorderpolder (Zierikzee)
 Noorderpolder (Assendelft)
 de andere naam van waterschap De Oude Held

Ook
 De Achlumer Noorderpolder
 Botshol, voorheen tot 1868 Noorderpolder, bij Abcoude
 Noorder- en Zuiderpolders, ten zuiden van Botshol, ten noorden van Mijdrecht